Unterrichtsstunde steht für:
 Unterrichtsstunde, zeitliche Unterrichtseinheit in der Schul- und Erwachsenenbildung in Deutschland

Die Unterrichtsstunde steht für:
 Die Unterrichtsstunde, 1964 uraufgeführtes Handlungsballett von Flemming Flindt
 Die Unterrichtsstunde (Drama), 1951 uraufgeführtes Drama von Eugène Ionesco